Maria di Trastámara (1396-1445) – figlia di Ferdinando I d'Aragona e moglie di Giovanni II di Castiglia;
 Maria di Trastámara (1401-1458) – figlia di Enrico III di Castiglia e moglie di Alfonso V d'Aragona;
 Maria di Trastámara (1482-1517) – figlia di Isabella di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona e regine del Portogallo;